A Night to Remember kan syfta på: 
A Night to Remember (bok) – en bok från 1955 av Walter Lord
 A Night to Remember – en originaltitel på en film från 1958 baserad på boken, se Titanics undergång
A Night to Remember (musikalbum) – ett livealbum av Evergrey
A Night to Remember (album av Cyndi Lauper) – ett musikalbum av Cyndi Lauper